Икзотитла има више значења:

 Икзотитла (Наупан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Икзотитла (Лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику